

Cinema 
Per amore di Vera (Larger than Life) – film del 1996 diretto da Howard Franklin

Musica 
Larger Than Life – album di Jody Watley del 1989
Larger Than Life – album di Anita Mui del 1999
Larger Than Life – singolo dei Backstreet Boys del 1999

Televisione 
 Il coraggio delle piccole cose (Larger Than Life) – episodio della settima stagione di Dr. House - Medical Division